Artsjom Aljaksandravitj Radzkoŭ (, łacinka: Arciom Alaksandravič Radźkoŭ; ), född 26 augusti 1985 i Mogiljov, Vitryska SSR, Sovjetunionen (nuvarande Mahiljoŭ, Vitryssland), är en vitrysk fotbollsspelare (försvarare) som för närvarande spelar för Gençlerbirliği.

Externa länkar

 Artsjom Radzkoŭ på European national football teams , , 
 Artsjom Radzkoŭ på National-Football-Teams.com
 
 Artsjom Radzkoŭ profil på Soccerway 
 Artsjom Radzkoŭ på Teams.by 
 Artsjom Radzkoŭ på transfermarkt.de , 

Män
Levande personer
Födda 1985
Personer från Mahiljoŭ
Belarusiska fotbollsspelare
Spelare i FK Chimki
Spelare i FC BATE
Spelare i FK Achmat Groznyj
Spelare i Süper Lig
Spelare i Gençlerbirliği SK